Elm Park – nieistniejący stadion piłkarski w Reading
 Elm Park – stacja metra w Londynie
 Elm Park – wieś w stanie Arkansas, w USA
 Elm Park – dzielnica Winnipeg, Kanada
 Elm Park – dzielnica w okręgu Staten Island, w mieście Nowy Jork, w USA